BlackBerry Torch est une gamme de téléphones intelligents de la gamme BlackBerry conçue et fabriquée par la société ontarienne RIM. Lancée le , elle comporte plusieurs modèles :
 BlackBerry Torch 9800, Premier smartphone de la marque combinant un clavier alphanumérique physique et un écran tactile capacitif. Tournant sous le système d'exploitation BlackBerry OS 6, il est sorti en 2010. La deuxième génération, baptisée 9810, embarque la version 7 de BlackBerry OS.
 BlackBerry Torch 9850 et 9860, smartphones entièrement tactiles embarquant le système d'exploitation BlackBerry OS 7. Sortis en 2011.